Stixenhof ist der Name folgender Ortsteile:
 Stixenhof (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Stixenhof (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Stixenhöfe bezeichnet:
 Stixenhöfe, Ortsteil der Gemeinde Ottenbach im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg